Australopithecus afarensis és una espècie d'homínid del gènere Australopithecus que habità part d'Àfrica fa de 3,9 a 3 milions d'anys. Es creu possible que sigui l'antecessor del gènere Homo, tot i que hi ha opinions científiques contràries.

Les restes fòssils d′Australopithecus afarensis foren trobades per primera vegada per D. Johanson i els seus col·laboradors al jaciment de Hadar a Etiòpia. En total es trobaren uns dos-cents ossos pertanyents a 14 individus. De la pelvis (d'una femella que fou anomenada Lucy per una cançó dels Beatles) i extremitats inferiors es deduí que eren possiblement bípedes.

Ullals i queixals reduïts, volum cerebral bastant menut, de 380 a 430 cm³ i prognatisme accentuat de la cara (projecció cap endavant de la mandíbula). Tenien un elevat grau de dimorfisme sexual, el mascle era més gran que la femella, cosa que pot ser un indici de la presència d'un mascle dominant en una família amb diverses femelles progenitores.

Bibliografia 
 BBC - Dawn of Man (2000) de Robin Mckie 
 
 Australopithecus afarensis  from The Human Origins Program at the Smithsonian Institution

Enllaços externs 

 Lucy at the American Museum of Natural History in Manhattan
 Lucy at the Institute of Human Origins at Arizona State University
 https://web.archive.org/web/20011006125842/http://www.geocities.com/palaeoanthropology/Aafarensis.html
 Becoming Human: Paleoanthropology, Evolution and Human Origins
 National Geographic "Dikika baby" 

Australopitecs